Ner peut faire référence à:

Hydronyme 
 Ner, une rivière de Pologne.

Toponymie
en Pologne
 Ner, un village de la voïvodie de Łódź

Unité 
 ner, une période de 600 années de 360 jours dans la mythologie sumérienne.